Slovo hlaváček (Hlaváček) má více významú:

příjmení
 Hlaváček (příjmení) – více nositelů příjmení

v botanice
 hlaváček (Adonis) – rod rostlin Adonis z čeledi pryskyřníkovítých
 hlaváček jarní – jedovatá léčivá rostlina, zákonem chráněná a kriticky ohrožená rostlina

podobné
 Hlaváč

Externí odkazy